МЛБ в сезоне 1995 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Атланта Брэйвз».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Первый раунд:
 Атланта Брэйвз — Колорадо Рокиз 3-1
 Цинциннати Редс — Лос-Анджелес Доджерс 3-0
 Финальная серия лиги:
 Атланта Брэйвз — Цинциннати Редс 4-0

Американская лига 
 Первый раунд:
 Кливленд Индианс — Бостон Ред Сокс 3-0
 Сиэтл Маринерс — Нью-Йорк Янкиз 3-2
 Финальная серия лиги:
 Кливленд Индианс — Сиэтл Маринерс 4-2

Мировая серия 
 Мировая серия 1995: Атланта Брэйвз — Кливленд Индианс 4-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1995 год в бейсболе